Сухово́ля́ —  село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 364 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Суховоля

Населені пункти Сокальської міської громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області